Бурый стервятник () — вид хищных птиц. Образует монотипический род бурые стервятники (Necrosyrtes).

Описание 
Длина тела варьирует от 62 до 72 см, а размах крыльев от 155 до 180 см; масса тела составляет 1,5–2,6 кг. Голова розовато-белого цвета, но при возбуждении становится красной. Капюшон серовато-чёрный с белым воротником. Окраска оперения однотонная, бурого цвета.

Распространение и места обитания 
Обитает в Центральной и Южной Африке. Населяет саванны и леса. Гнездится на деревьях, часто в населённых пунктах. Питается падалью, отбросами, насекомыми.

Примечания

Литература 
 

Грифовые
Птицы Африки
Животные, описанные в 1823 году
Монотипические роды птиц